Röbke oder Roebke ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Roebke (* 1974), US-amerikanischer Musiker 
 Willi Röbke (* 1946), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher